Biografies:
 Nikita Khrusxov, polític rus, líder de la Unió Soviètica després de la mort de Ióssif Stalin
 Nikita Magalov, compositor i pianista rus nacionalitzat suís
 Nikita Mikhalkov, actor, director de cinema, guionista i productor de cinema rus
 Nikita Simonian, futbolista soviètic d'origen armeni
 Nikita Vitiúgov, jugador d'escacs rus
 Cinema:
 Little Nikita, pel·lícula estatunidenca de 1988 dirigida per Richard Benjamin
 Nikita (pel·lícula), pel·lícula francoitaliana de 1990 dirigida per Luc Besson
 Televisió:
 La Femme Nikita, sèrie canadenca de televisió de 1997
 Nikita (sèrie), sèrie estatunidenca de televisió de 2010
 Música: NikitA, grup musical ucreïnès